Ehrang steht für

 Ehrang (Trier), ehemalige Gemeinde bei Trier
 Ehranger Walzenwerke, im 19. Jahrhundert automatisierte ehemalige Wassermühle an der Kyll in Ehrang/Trier

Ehrang ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Roth-Ehrang (1925–1966), deutscher Opernsänger (Bass) und Schauspieler